Het ATP-toernooi van Moskou 2006 (met de officiële naam Kremlin Cup 2006) vond plaats van 9 tot en met 15 oktober 2006. Er werd gespeeld op overdekte tapijtbanen in het oude Olympisch stadion in de Russische hoofdstad Moskou.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Moskou
Moskou